Илья Исаакович Рейдерман () — русский , философ, культуролог, театральный критик, педагог, журналист.

Член Южнорусского союза писателей (2007) и Союза российских писателей (2012).

Биография 
Родился в 1937 году в Одессе в семье бухгалтеров Исаака Ихиловича Рейдермана (1903—1943), уроженца Джурина, и Ханы Липовны Сородской, родом из Дубоссар. С началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Черемхово Иркутской области (здесь он пошёл в первый класс), а после войны поселилась в городке Дружковка Донецкой области, где Илья Рейдерман окончил среднюю школу, а мать десятилетиями работала плановиком-экономистом в ЦМК Торецкого машиностроительного завода. Отец будущего поэта погиб на фронте в 1943 году.

Окончил финансово-кредитный техникум в Тбилиси. После окончания филологического факультета Пермского университета в 1965 году был направлен на работу в районную газету в Страшенах (МССР), откуда через несколько месяцев был переведён театральным критиком в кишинёвскую ежедневную газету «Вечерний Кишинёв» (работал в отделе культуры, которым заведовал писатель Ефрем Баух). Там же, в Кишинёве, в 1975 году вышел первый поэтический сборник И. Рейдермана «Миг». В конце 1970-х — начале 1980-x годов заведовал литературной частью Тираспольского русского драматического театра, затем возвратился в Одессу. Работал в местной прессе на украинском языке, в газете «Комсомольская искра» (в том числе под псевдонимом «Илья Рудин»).

До последних дней жизни жил в Одессе, где преподавал в Художественном училище имени М. Б. Грекова. В 2012 году принят в Союз российских писателей.

Семья 
 Жена — Ольга Владимировна Коган-Шац (1941—?), дочь актёров Одесского государственного еврейского театра на идише Владимира Борисовича Коган-Шаца и Клары Ефимовны Садецкой (сценический псевдоним Гартова), племянница художника Матвея Коган-Шаца.
 Сын — Карл Ильич Рейдерман (1971—2003), писал стихи под псевдонимом Карл Ольгин (опубликованы посмертно).
 После смерти жены и сына женился на Анастасии Сергеевне Зиневич, психологе и прозаике, кандидате философских наук (2019). Совместно с ней написал несколько работ по экзистенциальной психотерапии и философии.

Поэтические сборники 
 Миг. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1975.
 Пространство. Одесса: Негоциант, 1997.
 Бытие. Одесса: Инга, 2002.
 Земная тяжесть. Одесса: Негоциант, 2007.
 Поэзоконцерт (под псевдонимом Илья Рэй). Одесса: Негоциант, 2008.
 Любофф… (под псевдонимом Борис Осенний). Одесса: КП ОГТ, 2009.
 Одесские этюды. Одесса: КП ОГТ, 2010.
 Молчание Иова. Одесса: КП ОГТ, 2010.
 Вечные сны. Одесса: КП ОГТ, 2011.
 «Я». Одесса: КП ОГТ, 2011.
 Музыка: Одесса: КП ОГТ, 2012.
 Надеяться на пониманье. М.: Вест-Консалтинг, 2013.
 БОЛЬ (под псевдонимом Борис Осенний). Одесса: КП ОГТ, 2014.
 Зачем мы, поэты, живём? Одесса: КП ОГТ, 2015.
 Дело духа. Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2017.
 Из глубины. Избранные стихотворения. СПб: Алетейя, 2017.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография поэта на его блоге в ЖЖ
 Интервью с поэтом
 О феномене одесской неподцензурной литературы 1970-80-х годов в журнале «Другие берега» (Италия, август 2007)
 Журнал «Октябрь» 2005, № 7 Стихи
 В альманахе «Дерибасовская — Ришельевская» (Одесса, № 30, октябрь 2007)
 Публикации на сайте Объединения русских писателей Америки
 Выступление на одесском телевидении к празднованию семидесятилетия поэта
 О книге «Молчание Иова»
 «Где же истина, что с душой едина?» о книге Избранных стихотворений «Из Глубины»
 Фильм к празднованию восьмидесятилетия поэта

Персоналии:Кишинёв
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники филологического факультета Пермского государственного университета
Персоналии:Филологи Пермского государственного университета
Персоналии:Тирасполь
Русские поэты
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели Молдавии
Поэты Украины
Поэты СССР
Философы Украины
Журналисты Молдавии
Журналисты СССР
Персоналии:Одесса:Литература
Члены Южнорусского союза писателей